Nofret beziehungsweise Neferet (deutsch: „die Schöne“, „die Vollkommene“) war ein populärer Name für Frauen im antiken Ägypten.

Personen dieses Namens:
 Nofret (Ehefrau des Rahotep)
 Nofret, Mutter des altägyptischen Königs Amenemhet I.
 Nofret (II.), Verwandte des Königs Sesostris II.
 Nofret, Figur aus dem Roman Rächende Geister von Agatha Christie

Siehe auch:
 Nofrethenut, Gemahlin des Königs Sesostris III.
 Nofretete, Gemahlin des Königs Echnaton